

Patronymes 
Chamine (masculin ; ) ou Chamina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alekseï Chamine (1993-), joueur de hockey sur glace russe.

Voir aussi 
 Jorge Chaminé (1956-), chanteur d'opéra portugais

Patronyme russe